Het provinciedistrict Doornik, samengesteld uit het arrondissement Doornik-Moeskroen in de Belgische provincie Henegouwen, vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Antoing, Leuze-en-Hainaut, Péruwelz, Celles, Estaimpuis, Doornik, Moeskroen en Komen-Waasten .
Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Antoing omvat de gemeenten Antoing, Brunehaut en Rumes.
 Het kieskanton Leuze-en-Hainaut omvat enkel de gemeente Leuze-en-Hainaut.
 Het kieskanton Péruwelz omvat enkel de gemeente Péruwelz.
 Het kieskanton Celles omvat de gemeenten Celles en Mont-de-l'Enclus.
 Het kieskanton Estampuis omvat de gemeenten Estaimpuis en Pecq.
 Het kieskanton Doornik omvat enkel de gemeente Doornik.
 Het kieskanton Moeskroen omvat enkel de gemeente Moeskroen.
 Het kieskanton Komen-Waasten omvat enkel de gemeente Komen-Waasten.

Verkiezingsuitslagen 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district alle 9 zetels van het kiesarrondissement Doornik toegewezen.
Tot 2006 vormden provinciedistrict Péruwelz en provinciedistrict Moeskroen een afzonderlijk kiesdistrict. Péruwelz kreeg 3 van de 9 zetels van dit kiesarrondissement toegewezen. Het kiesdistrict Doornik had er 6. Moeskroen vormde een zelfstandig kiesarrondissement met 5 zetels.
Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Henegouwen werd vanaf 2012 herleid tot 56 (voorheen 84).

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2012: Provinciedistrict Doornik
 (*)1985: PW (0,26%), PCN (0,16%) / 1991: FNBB (0,9%) /  
 (**) Geen gegevens beschikbaar

Doornik
Doornik